Juan Manuel Burgos Velasco (Valladolid, 11 de septiembre de 1961). Filósofo personalista español. Es fundador y presidente de la Asociación Española de Personalismo (AEP) y de la Asociación Iberoamericana de Personalismo (AIP), así como director y fundador de "Quién. Revista de Filosofía Personalista".  Actualmente es Director del Master en Antropología Personalista en la Universidad Católica de Valencia, profesor titular en la Universidad Villanueva de Madrid. Ha dirigido dos colecciones de filosofía: Biblioteca Palabra y Albatros (Ediciones Palabra).

Se dedica a la investigación y difusión de la filosofía personalista, en particular del Personalismo Ontológico Moderno. . Ha sido profesor invitado en cursos, conferencias y ha participado en Congresos en universidades de USA, Europa y, especialmente, de Iberoamérica. Entre otras, se pueden mencionar las siguientes: Oriel College (Oxford), UNAM (México), University of Lund (Suecia), Boston University (USA), Universidad Católica de Lublin (Polonia), Pontificia Universidad Bolivariana (Colombia), Universidad Anáhuac (México), Russian Academy for Humanities (San Petersburgo), Universidad Católica de Paraguay (Asunción), Universidad Austral (Argentina), Universidad Santiago de Chile, Universidad de Chiclayo (Perú).

Ha publicado numerosos libros y artículos, especialmente sobre personalismo, antropología, bioética y familia.

Ha recibido los siguientes reconocimientos: la Medalla Universidad Anáhuac en Humanidades (México 2015), el Premio de Investigación en Humanidades Ángel Herrera de la Universidad CEU-San Pablo (2015) y fue visitante distinguido de la Universidad Galileo (Guatemala, 2007). Es miembro del Comité Científico de diversas revistas y del Instituto Internacional Jacques Maritain (2012), además de consultor permanente del ORSALC (Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe de la UNESCO).

Pensamiento 

La filosofía de Burgos parte de la novedad y potencia intelectual de la filosofía personalista y se centra en tres líneas de trabajo: 1) investigaciones específicas sobre autores personalistas; 2) consolidación del personalismo como filosofía; 3) ampliación, profundización y desarrollo de la filosofía personalista.

1) En el primer ámbito ha realizado estudios específicos en los que destacan los trabajos sobre Maritain (Para comprender a Jacques Maritain, 2006); Wojtyla (La filosofía personalista de Karol Wojtyla, 2007) y Julián Marías (El vuelo del alción, 2009)

2) En el segundo ámbito, (ver El personalismo, 2003, 2ª ed.) ha identificado a los autores principales de esta corriente: Maritain, Mounier, Wojtyla, von Hildebrand, Scheler, Marías, Guardini, Nédoncelle, Marcel, etc., y ha sintetizado las claves intelectuales de la filosofía personalista estableciendo un marco o matriz que permite potenciar la unidad de esta corriente y facilita su progreso y desarrollo.
El resultado de su labor de síntesis lo ha presentado en dos fases. En la primera se señalan los elementos que permiten afirmar que el personalismo se incluye dentro de la tradición de la filosofía clásica y realista. Son las siguientes:

 Visión del mundo de tipo ontológico 
 El hombre tiene capacidad objetiva de conocer la verdad 
 La persona es libre 
 Existe una naturaleza humana 
 En el hombre hay una dimensión ética 
 El hombre está abierto originariamente a la trascendencia 

3) en el tercer ámbito, Burgos ha identificado los elementos que definen al personalismo como una filosofía original y nueva dentro de esta tradición:

 Insalvable distinción entre cosas y personas; es un punto de origen kantiano del que se deriva que las personas deben ser analizadas con categorías filosóficas específicas y no con categorías elaboradas para las cosas.
 Importancia radical de la afectividad. Para el personalismo, la afectividad es una dimensión autónoma y originaria que incluye un centro espiritual que se identifica con el corazón. 
 Importancia decisiva de la relación interpersonal y familiar en la configuración de la identidad personal. 
 Primacía absoluta de los valores morales y religiosos. El personalismo se separa de la tradición aristotélica y considera que la cualidad más excelsa de la persona no es la inteligencia sino la voluntad y el corazón, lo que implica una primacía de la acción y permite dar una relevancia filosófica al amor.
 Corporeidad. Frente a un olvido tradicional del cuerpo, la filosofía personalista recupera la corporeidad como una dimensión esencial, que, más allá del aspecto somático, posee también rasgos subjetivos y personales.
 Sexualidad, dualidad varón-mujer. Existen dos modos de ser persona: hombre y mujer. La persona es una realidad dual y el carácter sexuado afecta al nivel corporal, afectivo y espiritual.
 La persona es un sujeto social y comunitario. El personalismo sintetiza la relación persona-sociedad estableciendo la primacía ontológica de la persona contrapesada por su deber de solidaridad.
 Los filósofos personalistas entienden la filosofía como un medio de interacción con la realidad cultural y social; es decir, su filosofía no se plantea como un mero ejercicio académico sino que buscan la transformación de la sociedad.
 Por su visión trascendentes de la vida, los personalistas buscan una inspiración cultural en su tradición (cristiana o judía) lo que les permite, manteniendo siempre la perspectiva racional, no disociar artificialmente su existencia como personas de su existencia como filósofos.
 El personalismo opta por una valoración moderadamente positiva de la filosofía moderna pues, si bien entiende que ha generado errores relevantes, también considera que ha aportado una riqueza antropológica irrenunciable con elementos como la subjetividad, la conciencia el yo o la reivindicación de la libertad.

Actualmente está trabajando en el desarrollo y la profundización de elementos clave del personalismo como la analogía,3 la praxis, el personalismo social o los fundamentos de la bioética personalista (Reconstruir la persona, 2009).
Su trabajo más importante en este terreno es su estudio sobre el concepto de naturaleza humana (Repensar la naturaleza humana, 2007). Después de un recorrido histórico, en el que muestra los efectos de lo que denomina “lastre griego”, Burgos propone una tripe alternativa para intentar asumir la noción clásica de naturaleza de tinte teleológico en el marco del personalismo: su uso en sentido genérico y no técnico, su integración con la autoteleología de Wojtyla y la transición a la persona. Actualmente está trabajando en la elaboración, a partir de una propuesta de Wojtyla, de un método específicamente personalista que integraría algunos elementos fenomenológicos y tomistas en un esquema metodológico nuevo y diverso. El proyecto tiene un alcance notable, pues, en caso de resultar exitoso, contribuiría de manera significativa a la consolidación del personalismo como filosofía original al dotarlo de un método propio.

Obras 
La inteligencia ética. La propuesta de Jacques Maritain, 1995. ISBN 3-906754-26-X.

El personalismo. Autores y temas de una filosofía nueva, 2000. (2ª ed. 2003) ISBN 84-8239-440-1.

Antropología: una guía para la existencia, 2003. (2ª ed. 2005) ISBN 84-8239-745-1.

Diagnóstico sobre la familia, 2004. ISBN 84-8239-848-2.

Para comprender a Jacques Maritain. Un ensayo histórico-crítico, 2006. ISBN 84-95334-96-8.

Hacia una definición de la filosofía personalista (editor, en colaboración con José Luis Cañas y Urbano Ferrer), 2006. ISBN 84-8239-998-5.

La filosofía personalista de Karol Wojtyla (editor), 2007. ISBN 978-84-9840-098-4.

Repensar la naturaleza humana, 2007. ISBN 978-84-8469-206-5.

El vuelo del Alción (editor en colaboración con José Luis Cañas), 2009. ISBN 978-84-8393-026-7

Reconstruir la persona. Ensayos personalistas, 2009. ISBN 978-84-9840-250-6

Antropología Breve, 2010. ISBN 978-84-9840-491-3

Introducción al personalismo, Palabra, Madrid 2012, 2ª ed. 2017. ISBN: 978-84-9840-646-7	

Para comprender a Karol Wojtyla. Una introducción a su filosofía, BAC, Madrid 2014. ISBN 9788422017141

Historia de la Psicología, Palabra, Madrid Palabra 2014, 2ª ed. 2017. ISBN 9788490610435

La experiencia integral. Un método para el personalismo, Palabra, Madrid 2015. ISBN 978-84-9061-309-2

Enlaces externos 
 Personalismo Ontológico Moderno I por Juan Manuel Burgos, Revista "Quién" num 1.
 Personalismo Ontológico Moderno II por Juan Manuel Burgos, Revista "Quién" num 2.
 Curriculum vitae Juan Manuel Burgos
 Asociación Española de Personalismo
 Juan Manuel Burgos Velasco, artículos de revistas, en Dialnet
 Burgos Velasco, Juan Manuel (2007), Karol Wojtyla, Philosofica. [8-6-2008]
 Burgos, Juan Manuel: ISBN 978-90-481-2978-2
 Mollinedo, Karla, Reflexiones sobre la persona en Juan Manuel Burgos, Persona, no. 11 año IV, 2009
 La Matriz Personalista de Burgos, vídeo realizado en el Instituto de Ciencias de la Familia
 Burgos, Juan Manuel:
 Vila, Juan Carlos: recensión del libro "Introducción al Personalismo" de Juan Manuel Burgos..

Véase también 
 Personalismo

Referencias 

Filósofos de España del siglo XX
Filósofos de España del siglo XXI
Profesores de Valladolid
Profesores de la Universidad CEU San Pablo
Nacidos en Valladolid